Кара Блек і Лізель Губер були чинними чемпіонками. Обидві цього разу виступали, але разом з іншими партнерками.
Блек грала в парі з Анастасією Родіоновою, але у чвертьфіналі їх перемогли Хісела Дулко і Флавія Пеннетта. Губер грала в парі з Надією Петровою, але в півфіналі їх перемогли Ліза Реймонд і Ренне Стаббс.Вікторія Азаренко і Марія Кириленко виграли титул, у фіналі перемігши Реймонд і Стаббс з рахунком 7–6(4),7–6(8).

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw 

Women's Open, парний розряд